Derek Dougan (1938-2007), footballeur nord-irlandais ;
 Rob Dougan (1969-), DJ australien ;
 Susan Dougan (1955-), femme d'État vincentaise.